La sigla LSE puede hacer referencia a:

 Lengua de signos española
 Lengua de señas ecuatoriana (LSEC)
 Ley de Seguridad del Estado: ley de la República de Chile.
 LSE (lenguaje): lenguaje de programación.
 Leslie Stephen Ettre: químico analítico y científico húngaro-estadounidense (1922-2010).
 Escuela de Economía de Londres: en inglés London School of Economics.
 Bolsa de Londres: en inglés London Stock Exchange.
 USS LST-81 y USS LST-82: buques de la Marina Real británica utilizados bajo el nombre de LSE-1 y LSE-2 respectivamente.